Stazione di Ciampino, impianto in servizio dal 1892;
 Stazione di Galleria di Ciampino, fermata ferroviaria dismessa sulla ferrovia Roma-Frascati;
 Stazione di Ciampino Superiore, vecchia stazione di Ciampino in servizio dal 1856 al 1936;
 Stazione di Ciampino del 1856, attivata in tale anno insieme al tronco da Roma a Ciampino della Roma-Frascati e dismessa nel 1892 a favore del nuovo impianto.